Гальва́н () — испанская фамилия. Известные носители:
 Гальван, Брайан (род. 2000) — аргентинский футболист.
 Гальван, Луис (род. 1948) — аргентинский футболист.
 Гальван, Мартин (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Гальван, Маттео (род. 1988) — итальянский легкоатлет-спринтер.
 Гальван, Мигель (1957—2008) — мексиканский актёр-комик.
 Гальван, Рубен (1952—2018) — аргентинский футболист.
 Гальван, Серхио (род. 1973) — аргентинский и колумбийский футболист.
 Гальван, Хуан (1596—1658) — испанский живописец.
 Тьерно Гальван, Энрике (1918—1986) — испанский политик, профессор, адвокат и эссеист, наиболее известен как мэр Мадрида.

См. также 
 Гальвани